Rawez Lawan, né le  à Malmö, est un footballeur suédo-irakien qui évolue au poste de milieu de terrain au Dalkurd FF.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En club 
 FC Nordsjælland
 SAS Ligaen
 Vainqueur : 2012.
 Landspokal
 Vainqueur : 2010, 2011.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suédois
Footballeur irakien
Joueur du Malmö FF
Joueur de l'AC Horsens
Joueur du FC Nordsjælland
Joueur de l'IFK Norrköping
Joueur du Dalkurd FF
Naissance à Malmö
Naissance en octobre 1987